

Codici 
 TVL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Lake Tahoe di South Lake Tahoe, California (Stati Uniti d'America)
 TVL – codice vettore ICAO della compagnia aerea charter ungherese Travel Service Hungary
 tvl – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua tuvaluana

Televisione 
 Tv Libera Pistoia – rete televisiva italiana
 TVL Radiotelevisione Libera – rete televisiva italiana del passato